

Toponyme 
Lahti signifiant baie est un toponyme courant en Finlande.
 Lahti,  une ville de Finlande.
 Lahti, village en Ingrie.
 Lahti, village de Somero.
 Lahti, village en république de Carélie.
 Lahti, ancien village du district de Viipuri.
En plus, Lahti ou Lahdenkylä est un nom de village un peu partout en Finlande.

Patronyme 

 Aimo Lahti (1896–1970), concepteur d'armes finlandais
 Christine Lahti (1950-), actrice et réalisatrice américaine ; 
 Erkki Lahti (1816– 1858), sculpteur finlandais ;
 Janne Lahti (1982-), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.
 Kari Lahti (1946-), basketteur finlandais.
 Sarah Lahti (1995-), coureur d'endurance suédois

Autres 
 Lahti L-35, pistolet militaire.
 Lahti L-39, fusil antichar.
 FC Lahti, club de football.
 (1498) Lahti, astéroïde découverte par Yrjö Väisälä.
 Lahti, journal publié à Lahti en 1905-1963.